Afrikameisterschaft bzw. Africa Cup bzw. Afrika-Cup steht für Meisterschaften in verschiedenen Sportarten:

 Badminton, siehe Badminton-Afrikameisterschaft
 Basketball, siehe Basketball-Afrikameisterschaft
 Beachhandball, siehe Beachhandball-Afrikameisterschaften
 Beachsoccer, siehe Beachsoccer-Afrikameisterschaft
 Boxen, siehe
 Afrikameisterschaften im Boxen
 Afrikanische Amateurboxmeisterschaften
 Eisstock, siehe Eisstock-Afrikameisterschaft
 Fußball, siehe
 Afrika-Cup, Männer
 U-20-Afrika-Cup, U-20-Männer
 Afrika-Cup der Frauen
 Futsal, siehe Futsal-Afrikameisterschaft
 Handball, siehe
 Handball-Afrikameisterschaft der Männer
 Handball-Afrikameisterschaft der Frauen
 Leichtathletik, siehe Leichtathletik-Afrikameisterschaften
 Ringen, siehe Ringer-Afrikameisterschaften
 Rudern, siehe Ruder-Afrikameisterschaften
 Rugby Union, siehe Rugby-Union-Afrikameisterschaft
 Schach, siehe Schach-Afrikameisterschaft
 Schwimmen, siehe Afrikanische Schwimmmeisterschaften
 Sportschießen, siehe Sportschießen-Afrikameisterschaften
 Tischtennis, siehe
 Tischtennis-Afrikameisterschaft
 ITTF-African Cup (Qualifikationswettbewerb für den World Cup (Tischtennis))
 Triathlon, siehe Africa Triathlon Union#Triathlon
 Volleyball, siehe Volleyball-Afrikameisterschaft

Siehe auch:
 Afrikaspiele